Levoncourt kan syfta på:
 Levoncourt, Haut-Rhin
 Levoncourt, Meuse